Deidamia kan syfta på:

 Deidamia (djur) – ett släkte fjärilar
 Deidamia (växter) – ett släkte av växter
 Deidamia (opera) - en opera av Georg Friedrich Händel uruppförd \1741